Alexandr Sergejevič Guštyn (* 16. srpna 1993 Svislač) je běloruský zápasník–volnostylař.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od 7 let v rodném Svislači pod vedením Romana Jaskulda. Specializoval se na volný styl. Vrcholově se připravuje v Grodně pod vedením Alexandra Jaskulda. V běloruské reprezentaci se prosazoval od roku 2015 ve váze do 86 kg po odchodu dlouhodobé jedničky Murada Gajdarova. V roce 2016 však prohrál nominaci na olympijské hry v Riu s Dagestáncem Omargadžim Magomedovem. Od roku 2017 startuje ve vyšší váze do 97 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky Alexandra Guštyna na uni-leipzig.de

Běloruští volnostylaři
Narození 16. srpna
Narození v roce 1993
Narození v Bělorusku
Žijící lidé
Muži